30-й розыгрыш Кубка России по волейболу среди женских команд памяти Гиви Ахвледиани проходил с 6 сентября по 18 декабря 2022 года с участием 23 команд (14 представителей суперлиги и 9 — высшей лиги «А»). Победителем турнира в 5-й раз в своей истории стала команда «Динамо» (Москва).

Формула розыгрыша 
В розыгрыше Кубка России в обязательном порядке принимают участие команды суперлиги и высшей лиги «А» и состоит он из трёх этапов — предварительного, полуфинального и финального.

На предварительной стадии по территориальному принципу были сформированы 4 зоны по 5-6 команд в каждой. Первичным критерием при распределении мест в зонах является общее количество побед, далее — количество очков, соотношение партий, мячей, результаты личных встреч. За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получают по 3 очка, за победы 3:2 — по 2, за поражения 2:3 — по одному, за поражения 0:3 и 1:3 очки не начисляются. Из каждой зоны в полуфинальный этап выходит количество команд, равное числу команд, входящих в 12 лучших по рейтингу по итогам чемпионата России 2021/22. Из числа вышедших в полуфинал команд выбирается хозяин финального этапа, получающий прямой допуск в финальную стадию розыгрыша. Команды, имеющие в составе трёх и более игроков сборной команды России, участвовавших в мероприятиях сборной в период с 29 августа по 20 сентября, выходят в полуфинальный этап независимо от результата на предварительной стадии.

В полуфинальном этапе 12 команд разделены на 3 группы, в которых играют в один круг. Победители групп выходят в финальный этап.

Финальный этап проводится в формате «финала четырёх» — два полуфинала и два финала — за 1-е и 3-е места.

Предварительный этап

Зона 1 
Калининград

Зона 2 
Екатеринбург

Зона 3 
Казань

Зона 4 
Тула

Итоги 
В полуфинальный этап вышли 3 команды из 1-й зоны («Локомотив», «Динамо» Москва, «Ленинградка»), 3 — из 2-й («Енисей», «Динамо-Метар», «Уралочка-НТМК»), 3 — из 3-й («Протон», «Динамо-Ак Барс», «Спарта»), 4 — из 4-й («Тулица», «Минчанка», «Динамо» Краснодар, «ЮЗГУ-Атом»). Хозяином финального этапа выбрана «Тулица», получившая прямой допуск в «финал четырёх». Остальные 12 команд по системе «змейка» были распределены на 3 группы полуфинального этапа.

Полуфинальный этап

Группа А 
Калининград

Группа Б 
Екатеринбург

Группа В 
Красноярск

Итоги 
В финальный этап вышли победители групп полуфинального раунда — «Локомотив», «Динамо-Метар», «Динамо» (Москва), где к ним присоединилась «Тулица» в качестве хозяина «финала четырёх».

Финал четырёх 
17—18 декабря 2020. Тула

Участники:
 «Тулица» (Тула)
 «Локомотив» (Калининград)
 «Динамо-Метар» (Челябинск)
 «Динамо» (Москва)

Полуфинал 
17 декабря

«Динамо» (Москва) — «Динамо-Метар»
3:0 (25:23, 25:20, 25:14).

«Локомотив» — «Тулица»
3:0 (25:20, 25:18, 31:29).

Матч за 3-е место 
18 декабря

«Динамо-Метар» — «Тулица»  
3:2 (25:16, 25:22, 17:25, 21:25, 15:7).

Финал

Итоги

Положение команд

Призёры 
 «Динамо» (Москва): Мария Халецкая, Екатерина Пипунырова, Евгения Старцева, Татьяна Щукина, Татьяна Дмитриева (Романова), Наталия Гончарова, Екатерина Енина, Мария Бибина, Ирина Капустина, Наталия Зильо Перейра, Ирина Фетисова, Екатерина Полякова, Маргарита Курило, Анна Подкопаева. Главный тренер — Константин Ушаков.

 «Локомотив» (Калининград): Юлия Максимова, Виктория Горбачёва, Валерия Зайцева, Екатерина Евдокимова, Юлия Бровкина, Дарья Рысева, Ксения Парубец, Ирина Филиштинская, Наталья Кроткова, Анастасия Жаброва, Татьяна Кадочкина, Вера Костючик, Тамара Зайцева, Лоренн Жералдо Тейшейра. Главный тренер — Константин Сиденко.

 «Динамо-Метар» (Челябинск): Ольга Ефимова, Мария Самойлова, Анна Багрянцева, Ольга Яргычова, Елена Ткачёва, Ирина Сорокина, Ольга Бирюкова, Анастасия Васильева, Жанна Каськова, Кристина Лавнова, Ангелина Сперскайте, Дарья Малыгина, Варвара Осыченко. Главный тренер — Александр Кошкин.

Примечания

Ссылки 
 Результаты (предварительный этап)
 Результаты (полуфинальный этап)
 Результаты (финальный этап)

2022 год в волейболе